San Gabriel (spanisch: Heiliger Gabriel) bezieht sich auf: 

 den Erzengel Gabriel

Nach diesem sind diverse Kirchen und Klöster in spanischsprachigen Ländern benannt, darunter:
 das Konvent San Gabriel in Cholula bei Puebla, Mexiko
 Mission San Gabriel Arcángel, Franziskanermission in Kalifornien

San Gabriel ist auch der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 San Gabriel (Chapare)

in Ecuador:
 San Gabriel (Ecuador)

in Guatemala:
 San Gabriel (Guatemala)

in Mexiko:
 San Gabriel (Durango)
 San Gabriel (Guanajuato)
 San Gabriel (Jalisco)
 San Gabriel Chiapas
 San Gabriel Chilac
 San Gabriel Mixtepec

auf den Philippinen:
 San Gabriel (Philippinen)

in Uruguay:
 San Gabriel (Uruguay), Departamento Florida
 Isla San Gabriel, eine Insel im Río de la Plata 

in den Vereinigten Staaten:
 San Gabriel (Kalifornien)
 San Gabriel (Texas)
 San Gabriel Valley in Kalifornien

Siehe auch:
 San Gabriel River